Кубацкий (Кубацкая) — фамилия польского, белорусского или украинского происхождения. Происходит от имени Якуб с многочисленными вариантами. Известные носители:
 Кубацкий, Анатолий Львович (1908—2001) — советский актёр театра и кино.
 Кубацкий, Виктор Львович (1891—1970) — советский виолончелист и дирижёр.
 Кубацкий, Давид (род. 1990) — польский прыгун с трамплина, чемпион мира 2017 года в командном первенстве.
 Кубацкий, Рафал (род. 1967) — польский дзюдоист.

См. также 
Кубицкий

Примечания